Antoni Villalonga Pérez, polític mallorquí.
 Antoni Villalonga Riudavets, polític menorquí.